Wilhelm Lindenschmit (1806–1848) német festő
 Wilhelm Lindenschmit (1829–1895) német festő, előbbi fia